Don’t:

 Don’t (песня Элвиса Пресли)
 Don’t (песня Брайсона Тиллера)
 Don’t (песня Эда Ширана)